El nombre de Andócides (griego Ανδοκίδης) puede encontrarse en varios personajes griegos de la Antigüedad:
Andócides, ateniense uno de los denominados oradores áticos, que vivió en la segunda mitad del siglo V a. C. y primeras décadas del siglo siguiente.
El Pintor de Andócides, ceramógrafo, iniciador de la técnica de figuras rojas, activo a finales del siglo VI a. C
Andócides (alfarero), ceramista, contemporáneo del anterior, quien pintó sus obras.